La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs est une structure intercommunale française située dans le département du Doubs et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Compétences

Historique 

Par arrêté préfectoral du , le siège de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs est transféré de Vercel-Villedieu-le-Camp au 7 rue Denis Papin à Valdahon.

À la suite de l'arrêté préfectoral du , la commune de Bouclans quitte la communauté de communes du Doubs Baumois pour rejoindre la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des intercommunalités du Doubs

Liens externes 
 

Portes du Haut-Doubs